San Antonio Texas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio Texas, Irapuato, 
 San Antonio Texas, Silao de la Victoria, 
 San Antonio Texas, Chiapas, Ocozocoautla de Espinosa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar